Can't Stay Away — восьмий студійний альбом американського репера Too Short, перший реліз виконавця після тимчасової відпустки, виданий 13 липня 1999 р. лейблом Jive Records. 13 серпня 1999 р. RIAA надала платівці золотий статус. На «Ain't No Bitches» існує відеокліп.

Список пісень

Чартові позиції

Альбому

Синглу 
«More Freaky Tales»

Посилання 

Музичні альбоми 1999
Альбоми Too Short
Альбоми Jive Records
Англомовні музичні альбоми